Sälta kan avse: 

 Sälta (grundsmak) – en av de fem grundsmakerna
 Sälta (landform) – salt våtmark är ett kustnära ekosystem